Trnovo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, siedziba gminy Trnovo
 Trnovo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Kladanj
 Trnovo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Mrkonjić Grad
 Trnovo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rogatica
 Trnovo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Šekovići
 Trnovo – miejscowość w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, siedziba gminy Trnovo
 Trnovo  – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Generalski Stol
 Trnovo – wieś w Czarnogórze, w gminie Bar
 Trnovo – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju żylińskim, w okręgu Martin
 Trnovo – wieś w Słowenii, w gminie Laško
 Trnovo – wieś w Słowenii, w gminie miejskiej Nova Gorica
 Trnovo – dzielnica Lublany, stolicy Słowenii
 Trnovo ob Soči

Zobacz też Gmina Trnovo, Trnowo, Tyrnowo